Il doppio  dell'Open Barletta 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

David Marrero e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Lukáš Rosol e Igor Zelenay hanno battuto in finale Martin Fischer e Andreas Haider-Maurer 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Daniele Bracciali /  Simone Vagnozzi (semifinali)
  Travis Rettenmaier /  Lovro Zovko (primo turno)

  Martin Emmrich /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)
  Travis Parrott /  Filip Polášek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Barletta 2011